Magic: The Gathering — jogo de cartas colecionáveis

Música 
 Magic (álbum de B'z)
 Magic (álbum de Bruce Springsteen)
 Magic (álbum de Exo-CBX)
 Magic (álbum de Sérgio Mendes)
 Magic (canção de B.o.B)
 Magic (canção de Pilot)
 Magic (canção de Coldplay)
 Magic (canção de Kylie Minogue)

Pessoas 
 Magic Johnson — basquetebolista norte-americano
 Magic Sam —  músico de blues norte-americano

Desambiguações de música